Starfloor est un événement musical organisé par Fun Radio qui se tient depuis sa première édition en 2009 au Palais Omnisports de Paris Bercy. Il est diffusé à la télévision sur W9 le soir-même et rediffusé ensuite sur M6. La dernière édition date de 2013 et n'a pas été reconduite depuis. C'est le nouvel événement Fun Radio Ibiza Experience qui a succédé à Starfloor.

Éditions

Édition 2009 
Fun Radio a lancé la première édition de Starfloor le samedi . L'événement était présenté par Valérie Bègue et Dario. 

 Artistes présents : Shakira (tête d'affiche), Flo Rida, Martin Solveig, Big Ali, Sean Kingston, Bob Sinclar, Helmut Fritz, Laurent Wolf, Junior Caldera et Antoine Clamaran.
 Show visuel / Live VJ set / Video musique : Judith Darmont

Édition 2010 
Après le succès de la première édition, Fun Radio a lancé une deuxième édition de Starfloor, qui s'est tenue le samedi . Virginie de Clausade, Taïg Khris et Karima Charni ont présentés l'événement.

 Artistes présents : Kylie Minogue (tête d'affiche), Kelly Rowland (tête d'affiche), Fatal Bazooka & PZK & Big Ali, Inna, Taio Cruz, Remady & Craig David, Kat Deluna, Antoine Clamaran, Laurent Wolf, Bob Sinclar et Sean Paul (invité surprise).
 Show visuel / Live VJ set / Video musique : Judith Darmont

Édition 2011 
L'édition 2011 de Starfloor s'est tenue le samedi . Cette édition était présentée par Bruno Guillon et Karima Charni.

 Artistes présents : Flo Rida (tête d'affiche), Pitbull, Inna, Mohombi & Nayer, Alexandra Stan, Taio Cruz, Jason Derülo, Colonel Reyel, Antoine Clamaran & Soraya Arnelas, Lucenzo, et David Guetta (invité surprise).
 Show visuel / Live VJ set / Video musique : Judith Darmont

Édition 2012 
L'édition 2012 de Starfloor s'est tenue le samedi  et a été présentée par Djé et Karima Charni.

 Artistes présents : Far East Movement (tête d'affiche), Martin Solveig, Lucenzo, DJ Antoine (avec Timati, Maury, et Tyla), Havana Brown, Jose de Rico & Henry Mendez, Alex Ferrari, R.I.O., Muttonheads et Alexandra Stan.
 Show visuel / Live VJ set / Video musique : Judith Darmont

Édition 2013 
La cinquième édition de Starfloor s'est tenue le samedi  au Palais omnisports de Paris-Bercy et a été présentée par Karima Charni et Mikl.

Artistes présents : Redfoo (tête d'affiche), Carly Rae Jepsen, Basto, Krewella, Muttonheads & Eden Martin, Bakermat, Joachim Garraud, Quentin Mosimann, Mico C et DJ Neil.

Notes et références

Liens externes 
 

Festival de musique en Île-de-France
Animation à Paris